Старые Выселки — название нескольких населённых пунктов:
 Старые Выселки — посёлок в Ульяновском районе Калужской области.
 Старые Выселки — деревня в Щёкинском районе Тульской области.